Miejscowości w USA:
 St. Johnsville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Montgomery
 St. Johnsville – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Montgomery
Gminy w USA:
 St. Johnsville (ang. St. Johnsville Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Montgomery